S-Dualität steht für
 S-Dualität (Stringtheorie), eine der Transformationen, die die Äquivalenz verschiedener Stringtheorien ausdrücken
 S-Dualität (Homotopietheorie) in der Mathematik